Joy Marianne Andersson, född 16 maj 1985 i Göteborg, är en svensk skådespelare.

Filmografi

 (röst)

Teaterroller 
 2003 - Hamlet på Angereds Teater 
 2003 - Sommarnoveller, radioteater i SR
 2007 - Ingeborg Holm, Teater/ Teatervinden
 2008 - Proggmusikal, Teater/ Göteborgs Teaterverkstad
 2008 - Rävfällan, Teater/ Teatervinden

Källor 

Svenska skådespelare under 2000-talet
Födda 1985
Kvinnor
Levande personer
Skådespelare från Göteborg
Svenska röstskådespelare